La rivière Bârsa peut faire référence à: 
 La rivière Bârsa (Olt), un affluent de l'Olt dans le județ de Brașov;
 La rivière Bârsa (Someș), un affluent de la rivière Someș dans le județ de Sălaj;
 La rivière Bârsa Groșetului ;
 La rivière Bârsa Tămașului ;
 La rivière Bârsa Fierului ;
 La rivière Bârsa lui Bucur .

Voir aussi  
 Bârsa, ou Bîrsa, nom d'une commune et un village en Roumanie; 
 Rivière Bârsău, nom de deux rivières en Roumanie.